Andrzej Duda (ur. 1972) – polski prawnik i polityk, prezydent RP
 Andrzej Duda (1950–2016) – polski chemik, profesor
 Andrzej Duda – polski informatyk, dr hab.